Die Volleyball-Südamerikameisterschaft der Frauen 2011 fand vom 28. September bis 2. Oktober in Callao statt. Wie zwei Jahre zuvor gewann Brasilien wieder im Finale gegen Argentinien den Titel. Peru wurde erneut Dritter.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)

F2011
Volleyballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Peru
Sport (Callao)
Sudamerikameisterschaft Frauen 2011
Sudamerikameisterschaft #2011